Винс Вон (, Винсънт Антъни „Винс“ Вон) е американски филмов актьор. Считан е за член на фрат пак. Има две по-големи сестри - Виктория и Валъри. От малък проявява интерес към театъра и след като участва в една реклама на Шевролет, през 1988 г. заминава за Холивуд. След няколко дребни участия в телевизията, късметът му се усмихва. Първият филм, в който изписват името му в надписите, е „Rudy“, където и се запознава с бъдещия си приятел Джон Фавро, благодарение на когото получава ролята на Трент в „Суингърс“, която го изстрелва нагоре. Стивън Спилбърг го избира за високобюджетния си „Изгубеният свят: Джурасик парк“. Тази роля носи на Винс желаната известност на кинозвезда и той вече сам може да подбира предложенията за филми, които получава. Играе дори Норман Бейтс в римейка на „Психо“ от 1998 г. След „Ловци на шаферки“, който е избран от МТВ за филма на годината, хонорарът на Винс скача от 3 на 12 милиона долара, за филма „Раздялата“ с Дженифър Анистън. Известен е с бързия си говор и саркастичния хумор.

Винс Вон е женен за Кайла Уебър, с която имат две деца.

Филмография

Кино

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Американски комици
Американски сценаристи
Американски продуценти
Личности (Минеаполис)